

Pessoas
Ian Kershaw
Nik Kershaw

Localidades
Condado de Kershaw
Kershaw (Carolina do Sul)

Desambiguação